Alessio Menconi – chitarrista italiano
 Anna Menconi – arciera italiana
 Gino Menconi – politico e partigiano italiano
 Leandro Menconi – ex calciatore italiano